

Efter land

Efter klubb
Säsongerna 2004/2005–2006/2007

Maratontabell